Wang Feng puede referirse a las siguientes personas:

 Wang Feng (saltador) (1979), saltador chino; o
 Wang Feng (piragüista) (1985), piragüista china.